Больша́я Ви́шера:
 Большая Вишера — река в России, приток Вишеры.
 Большая Вишера — посёлок в Новгородской области.
 Большая Вишера (станция)